Финал Кубка Испании по футболу 1968 — 66-й финальный матч Кубка Испании, который прошел 11 июля 1968 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В матче «Барселона » обыграла «Реал Мадрид» со счетом 1:0 и выиграла свой 16-й титул.

Путь к финалу

Финал

См. также 
 Эль-Класико

Ссылки 
linguasport.com 
RSSSF.com 

1968
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Реал Мадрид»
События 11 июля
Июль 1968 года
Спорт в Испании в 1968 году
Спортивные соревнования в Мадриде